Kevin Brennan est un nom pouvant désigner:

 (1920-1998), acteur de cinéma et télévision britannique
Kevin Brennan (né en 1959), homme politique travailliste britannique
 (né en 1960), comédien et écrivain américain

Voir aussi

Brennan, Kevin